Grindel (althochdeutsch grintil „Riegel“, „Sperre“) bezeichnet:
 Grindel (Landtechnik), den tragenden Teil des Pfluges, an dem die Pflugschare befestigt sind
 auch Gründel, Grindelbaum; der Wellbaum (Holzwelle) bei einem Wasserrad

Grindel ist der Name folgender Orte:
 Grindel SO, Gemeinde im Kanton Solothurn, Schweiz
 Grindel (Hamburg), Quartier im Stadtteil Hamburg-Rotherbaum
 Grindel (Gemeinde Lustenau), Ortsteil der österreichischen Gemeinde Lustenau
 Grindel (auch Grindeln, Grindlin oder Grindele), Wüstung in Mittelhessen, siehe Grindelmühle

Grindel bezeichnet:
 Grindel (Kino), ehemaliges Kino in Hamburg

Grindel ist der Familienname folgender Personen:
 David Hieronymus Grindel (1776–1836), lettischer Arzt, Pharmazeut, Chemiker und Botaniker
 Eugène Grindel, bekannt als Paul Éluard (1895–1952), französischer Schriftsteller
 Gerhard Grindel (1902–1965), deutscher Filmregisseur und Drehbuchautor
 Reinhard Grindel (* 1961), deutscher Politiker (CDU) und Fußballfunktionär
 Sigrun von Hasseln-Grindel (* 1952), deutsche Richterin, Autorin, Dozentin und Begründerin der Rechtspädagogik